Лома де Агила има више значења:

 Лома де Агила (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Агила (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Агила, Лома де Палма (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику